Breu (betume) — também colofónia (betume artificial proveniente da destilação de alcatrões)
Breu (burseráceas) — resina de plantas da família das burseráceas

Topônimos
Breu Branco — município do estado do Pará
Rio Breu — rio do estado do Acre

Botânica
 Icica ou Protium icicariba
 Guapuruvu ou  Schizolobium parahyba
 Breu-branco-da-várzea ou Protium unifoliatum
 Breu-branco-verdadeiro ou Protium heptaphyllum
 Breu-preto (género Protium)
Desambiguação